U-571 peut se référer à

 Unterseeboot 571, le nom d´un sous-marin allemand de la Seconde Guerre mondiale,
 U-571, un film américain de Jonathan Mostow sorti en 2000.